Swallow peut faire référence à :
 avaler en anglais ;
 hirondelle en anglais.

Patronyme

 Emily Swallow (1979-), actrice américaine ;
 James Swallow (1969-), écrivain britannique ;
 Jodie Swallow (1981-), triathlète britannique ;
 Lexi Swallow (1986-), actrice américaine de films pornographiques ;
 Ricky Swallow (1974-), sculpteur australien ;
 Steve Swallow (1940-), bassiste et contrebassiste et compositeur de jazz américain.

Divers 
 , un label musical américain ;
 Swallow est un film dramatique franco-américain écrit et réalisé par Carlo Mirabella-Davis sorti en 2019. 
 Le Swallow, est un voilier, quillard de sport, qui fut série olympique en quillard à deux équipiers.
 Swallow était un duo britannique composé de Mike Mason et Louise Trehy.
 
Patronyme anglais